Mederow ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Mederow (* 1945), deutscher Ruderer
 Paul Mederow (1887–1974), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher